Yonezawa steht für:

 Yonezawa, eine Stadt in der Präfektur Yamagata, Japan
 Yonezawa (Han), ein japanisches Lehen
 (6228) Yonezawa, ein Asteroid des Hauptgürtels

Yonezawa ist der Familienname folgender Personen:

 Rei Yonezawa (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Yonezawa (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Yonezawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Yonezawa (1953–2006), japanischer Mangaautor und -kritiker, Gründer der Manga-Veranstaltung Comic Market